Речковский сельсовет

 Речковский сельсовет — в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии
 Речковский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области РСФСР (до 1954)